NÖ steht für:
 Niederösterreich, Bundesland in Österreich
 Landkreis Donau-Ries (für Nördlingen), Kfz-Kennzeichen

Nö steht für:
 Nein, dialektale Variante der negativen Antwort

Siehe auch:
 NOE

Abkürzung